

Топоніми

Асака (Сайтама)
Асака (Фукусіма)
Повіт Асака

Асака — місто в Узбекистані, Андижанська область